Louis Desaix est le nom de plusieurs personnages :
 Louis Charles Antoine Desaix (1768 - 1800), général français ;
 Louis Jean Desaix (1790-1845), militaire et homme politique, neveu du précédent.